Théoctiste est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Théoctiste est un prénom d'abord masculin puis épicène, désuet.

Théoctiste peut être aussi un patronyme.

Saint(e)s chrétien(ne)s

Saintes 
 Théoctiste d'Alexandrie  († 311), ou Théoctistie, fille d'Athanasie, avec Cyr d'Alexandrie, Jean d'Alexandrie et accompagnée de ses deux sœurs  Théodotie (ou Théodote) et Eudoxie, martyrs à Alexandrie ; fêtés le 31 janvier (fête principale) et le 28 juin (translation de leurs reliques de Canope à Alexandrie en 412 par le patriarche saint Cyrille) . 
 Théoctiste de Paros (),  née dans l'île de Lesbos, capturée par des pirates, réussit à s'échapper alors qu'ils relâchaient près de l'île de Paros où elle vécut en ermite ; fêtée localement le 10 novembre.

Saints 
 Théoctiste de Césarée (), évêque de Césarée, du temps d'Alexandre de Jérusalem.
 Théoctiste de Palestine (), moine, compagnon de Euthyme le Grand.
 Théoctiste de Lesbos (), ermite à Lesbos.
 Théoctiste de Tchernigov († 1123), moine de la Laure des Grottes de Kiev, higoumène (abbé) de ce monastère, avant d'être consacré évêque de Tchernigov ; fêté localement le 6 août. 
 Théoctiste de Novgorod († 1310), higoumène (abbé) du monastère de l'Annonciation à Novgorod, fut consacré comme évêque, pacificateur, il se retira dans un monastère à la fin de sa vie ; fêté localement le 23 décembre.

Autres personnalités portant ce nom 
 Théoctiste de Naples (), duc de Naples, de 818 environ à 821, dans la lignée des dux et magister militum de l'empire byzantin.
 Théoctiste le Logothète, homme d'État byzantin, régent de l'Empire pendant la minorité de Michel III (842-855).
 Théoctiste de Serbie (° ? - † vers 1316) ou Teoktist, nom monastique de Stefan Dragutin, en français Étienne Dragutin, roi de Serbie de 1276 à 1282, roi de Syrmie de 1282 à 1316, souverain serbe de la dynastie des Nemanjić, fils de Stefan Uros et de Hélène d'Anjou.
 Théoctiste  (), métropolite moldave qui proclama prince Étienne III de Moldavie le .
 Théoctiste de Bucarest, en roumain Teoctist, (°1915 - †2007), primat de l'Église orthodoxe roumaine du  au .

Lieux et édifices 
 Monastère de Théoctiste (421 - ), parmi les Monastères du désert de Juda, laure du cycle d'Euthyme, découverte par Féderlin en 1894

Références